Saltatie (geologie)
Saltatie (evolutietheorie)